Железная:
 Железная — прилагательное женского рода, образованное от слова «железо».
 Железная — гора на Северном Кавказе.
 Средняя Железная — река в России.
 Большая Железная — река в России.

См. также 
 Железный
 Железные
 Железная корона (значения)
 Железная леди (значения)
 Железная маска (значения)
 Железная пята
 Железная вода — парк во Львове (Украина).
 Железная гвардия — румынское движение и одноимённая политическая партия.
 Железная дева (значения)
 Железная дивизия (значения)
 Железная дорога (значения)
 Железная звезда — гипотетический тип звезды.
 Железная обезьяна — фильм 1993 года китайского режиссёра Юань Хэпина.
 Железная планета — разновидность экзопланет земного типа.
 Железная руда — природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения.
 Железная хватка — вестерн братьев Коэн 2010 года.
 Железная церковь — общее название для церковных зданий, сделанных из рифлёного железа, прежде всего в Великобритании.
 Железная шапка — общее название простых лёгких шлемов.
 Мезуя железная — цейлонское железное дерево.